Batken kan syfta på:

Sport 
 Nur-Batken FK är en kirgizisk fotbollsklubb från Batken.

Geografi

Kirgizistan 

 Batken (ort), 
 Batken (provins), oblast, 
 Batken (distrikt), rajon

Referenser

Noter 

Robotskapade Kirgizistanförgreningar